Контрразведка — деятельность особых государственных органов, подразделений или служб исполнительной власти (специальных служб; в СССР особых отделов) по пресечению разведывательной (шпионской) деятельности соответствующих органов других государств и антиправительственных организаций. В этом отношении контрразведчики являются специфическими смежниками сотрудников органов внутренних дел.

Организации, которые занимаются контрразведывательной деятельностью, часто выполняют ряд смежных функций в области государственной безопасности, слежки, охраны порядка и так далее (например: ведут борьбу против терроризма, инакомыслия (идеологии), слежка и тому подобное, пример: НКВД, ФБР и многие другие).

См. также 

 
 Смерш (1943—1946)
 Спецорганы или службы Российской Федерации: ФСК (1993—1995) и ФСБ (с 1995)
 Разведка
 Второе главное управление КГБ СССР

Примечания

Ссылки 
 
 Греков Н. В. Русская контрразведка в 1905—1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы. — : МОНФ, 2000
 Лебедев В. А. Рождение российской контрразведки // Независимое военное обозрение, 12.07.2002
 Контрразведывательный словарь. — М.: Научно-издательский отдел ВШ КГБ СССР Ф. Э. Дзержинского, 1972. — 371 с.
 Россель Ч. Разведка и контрразведка. / пер. с англ., 2 изд. — М., 1943.
 Шаваев А. Г., Лекарев С. В. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта истории и теории. — М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003. — 542 с.
 
 

 
Политический сыск